Чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту (официальное название «ISU Four Continents Speed Skating Championships») — ежегодное спортивное соревнование по конькобежному спорту, организуемое Международным союзом конькобежцев.

История 
Чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту является эквивалентом чемпионата Европы по конькобежному спорту для всех других континентов. Аналогично с 1999 года проводится ISU чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию.

Первый чемпионат четырёх континентов по конькобежному спорту был проведен с 31 января по 2 февраля 2020 года в Милуоки, США. Запланированный второй чемпионат зимой 2020/2021 года был отменено в связи с пандемией коронавируса. Второй чемпионат прошёл в Калгари, Канада. Третий в Квебеке в 2022 году.

Призёры

Мужчины

500 м

1000 м

1500 м

5000 м

Командная гонка

Командный спринт 

* из четырёх участвовавших команд две были дисквалифицированы

Масс-старт

Женщины

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Командная гонка

Командный спринт

Масс-старт

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2020
 Результаты чемпионата 2022
 Four Continents Championships 2023

Примечания 

Соревнования по конькобежному спорту